Княжинский — фамилия; имеет женскую форму Княжинская.
 Княжинский, Александр Леонидович (1936—1996) — советский кинооператор, народный артист Российской Федерации.
 Княжинский, Борис Петрович (1892—1975) — русский военный врач, краевед и педагог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Узбекской ССР.